Мадаваска:

 Мадаваска — город в штате Мэн, США.
 Мадаваска — озеро в графстве , Онтарио (Канада).
 Лейк-Мадаваска — озеро в графстве , Онтарио (Канада).
 Мадаваска — река в Канаде, приток Оттавы.
 Мадаваска — река в Канаде, приток Сент-Джона.
 Мадаваска — графство в Нью-Брансуике.
 Республика Мадаваска — историческое государство.